Кро́сби () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Кросби, Альфред
 Кросби, Аннетт (род. 1934) — шотландская актриса.
 Кросби, Бинг (1903—1977) — американский певец и актёр.
 Кросби, Гарри (1898—1929) — американский поэт и издатель.
 Кросби, Гарри (актёр) () (род. 1958) — американский актёр и певец.
 Кросби, Гордон (1927—2019) — канадский бегун-спринтер.
 Кросби, Дениз (род. 1957) — американская киноактриса.
 Кросби, Джон (1931—2020) — канадский государственный деятель, министр федеральных правительств и лейтенант-губернатор Ньюфаундленда и Лабрадора.
 Кросби, Дэвид (1941—2023) — американский гитарист, певец и автор песен.
 Кросби, Кеннет (1904—1998) — британский лингвист.
 Кросби, Ким
 Кросби, Кэти Ли (род. 1946) — американская актриса и телеведущая.
 Кросби, Кэтрин
 Кросби, Мэри (род. 1959) — американская актриса, наиболее известная по роли Кристин Шепард в телесериале «Даллас».
 Кросби, Сидни (род. 1987) — канадский хоккеист, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион 2010 и 2014 годов.
 Кросби, Стивен (1808—1869) — американский земельный комиссионер.
 Кросби, Пирс (1824—1899) — адмирал ВМС США.
 Кросби, Роббин (1959—2002) — американский рок-музыкант, гитарист группы Ratt.
 Кросби, Уильям Отис (1850-1925) - американский геолог и инженер.
 Кросби, Фанни (1820—1915) — американская поэтесса, автор известных евангельских гимнов.
 Кросби, Флойд (1899—1985) — американский кинооператор.
 Кросби, Элизабет
 Кросби, Эндрю (род. 1965) — канадский гребец.

Топонимы 
 Кросби — округ в штате Техас, США.
 Кросби — город в штате Северная Дакота, США.
 Кросби — поселение на Острове Мэн.
 Кросби — муниципальный аэропорт в городе Кросби (Северная Дакота), США.